Revolutionsbryllup kan henvise til:

 Revolutionsbryllup (film fra 1910) - en dansk film fra 1910
 Revolutionsbryllup (film fra 1915) - en dansk film fra 1915
 Revolutionsbryllup (film fra 1928) - en dansk film fra 1928